U1, U-1, U.1, U.I ou U01 peut faire référence à :

Biologie 
 ARNsn U1, un petit ARN nucléaire.

Domaine militaire 
 Caspar U.1, un hydravion de reconnaissance allemand ;
 , différents sous-marins allemands.

Média 
 U1 TV, ancien nom de Schweiz 5, chaîne de télévision généraliste privée suisse alémanique.

Transports 
Aviation 
 Oberursel U.I, un moteur d’avion allemand.

Métro
U1 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°1

  
 Ligne U1 du métro de Berlin ;
 Ligne U1 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U1 du métro de Hambourg ;
 Ligne U1 du métro de Munich ;
 Ligne U1 du métro de Nuremberg ;
 Ligne U1 du métro léger de Stuttgart.

  
 Ligne U1 du métro de Vienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres